Lauerturm ist der Name von Türmen in:

 Deutschland:
 Lauerturm (Ettlingen), Teil der Stadtbefestigung von Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Lauerturm, früherer Turm der Stadtbefestigung von Speyer, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz; siehe Speyerer Stadtbefestigung

 Frankreich
 Lauerturm, deutscher Name des Wachturms Tour de Guet, in Calais, Département Pas-de-Calais, Hauts-de-France

 Österreich:
 Lauerturm (St. Martin im Mühlkreis), in St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lauenturm